Flammarion se poate referi la:

O persoană ce a purtat/poartă acest nume
 Camille Flammarion (1842–1925), astronom francez
 Gabrielle Renaudot Flammarion (1876–1962), astronom francez, soția lui Camilee Flammarion
 Henri Flammarion (1910–1985), editor francez, directorul editurii Flammarion (1967-1982)

Altele
 Flammarion, un crater pe lună denumit după Camille Flammarion
 Groupe Flammarion, o editură franceză
 Flammario, asteroid, denumit după Camille Flammarion